Llista dels 730 comuns del departament francès del Mosel·la (57).

(CAF) Communauté d'agglomération de Forbach Porte de France, creada el 2003.
(CAM) Communauté d'agglomération de Metz Métropole, créée en 2002, anomenada CA2M.
(CAS) Communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluences, creada el 2002, amb una part al Baix Rin.
(CAT) Communauté d'agglomération Portes de France-Thionville, creada el 2004.
(CAH) Communauté d'agglomération del Val de Fensch, creada el 2000.
(CCFM) Communauté de communes de Freyming-Merlebach, creada el 2001.
(CCHC) Communauté de communes de l'Haut Chemin, creada el 2002.
(CCSM) Communauté de communes del Sillon Mosellan, creada el 2004.

Mosel·la